Шодре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рамрюпт. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10091.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к востоку от Парижа, в 55 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 28 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 153 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 98 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 69 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 69 активных работали 60 человек (36 мужчин и 24 женщины), безработных было 9 (2 мужчины и 7 женщин). Среди 29 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об